Delebecque ist der Familienname folgender Personen:

 Edmée Delebecque (1880–1951), französischer Poet
 François Delebecque (* 1955), französischer Fotograf
 Frédéric Delebecque (1870–1940), französischer Militär
 Lodewijk-Jozef Delebecque (1798–1864), Bischof der römisch-katholischen Kirche.

Siehe auch:
 Delbecque

fr:Delebecque